De zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 18 juli 2012 over een afstand van 197 kilometer van Pau naar Bagnères-de-Luchon. Deze rit volgde op de rustdag van 17 juli.

Parcours 
Het werd de klassieke Pyreneeën-etappe met de beklimming van de al even klassiek cols: twee buiten categorie: Col d'Aubisque (1709 m) en Col du Tourmalet (2115 m) en twee van eerste categorie: Col d'Aspin (1489 m) en Col de Peyresourde (1569 m). Nog voor deze beklimmingen was er een tussensprint in Bielle na slechts 26 km. Met dit parcours kan deze etappe de koninginnenrit genoemd worden.

Verloop 
Na een snelle start had zich rond km 22 een groep van 38 renners afgescheiden, met als hoofdrolspelers Thomas Voeckler, Chris Anker Sørensen, Aleksandr Vinokoerov, Laurens ten Dam en Johnny Hoogerland. Aan de voet van de Aubisque hadden zij 3'40” op het peloton. Voeckler kwam als eerste over de top. Aan de voet van de tweede klim had het peloton al 5'35” achterstand. In de kopgroep namen Danilo Hondo en Daniel Martin het initiatief waardoor een nieuwe kopgroep van 13 ontstond waarin Martin en Sørensen het meeste werk deden. Op 5 km van de top van de Tourmalet trokken Voeckler en Brice Feillu er samen op uit. Voeckler verstevigde zijn bergtrui door voor Feillu de Tourmalet te overschrijden, gevolgd door een verbrokkeld kopgroepje.

Intussen was het peloton van favorieten geslonken tot een 20-tal renners. Onder meer Cadel Evans moest dit groepje laten gaan en hij bereikte de Col d'Aspin op 45” na Bradley Wiggins. In de afzink kon hij terug aansluiten.

Op de Col de Peyresourde kwam Voeckler weer eerst boven, nadat hij Feillu van zich had afgeschud. Evans moest op 5 km van de Peyresourde opnieuw lossen na aanvallen van Ivan Basso en Vincenzo Nibali. Enkel Wiggins en Chris Froome konden nog mee.
Voeckler won de etappe en verzekerde zich van de bergtrui. Evans deed een slechte zaak en verloor enkele plaatsen in het klassement, ten voordele van onder meer Jurgen Van den Broeck.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Fränk Schleck (RadioShack-Nissan-Trek); niet gestart. Afgestapt wegens positieve test op doping.
  Vladimir Goesev (Katjoesja); afgestapt wegens sleutelbeenbreuk bij valpartij.
  Grega Bole (Lampre-ISD); opgave

Externe links
 De route van de 16e etappe op Google Maps

16
Sportevenement in Occitanie
Sport in Haute-Garonne